dageraad
Operatie Ochtendgloren, Israëlische militaire operatie in de Gazastrook
deel 3 van de boekenreeks Reis door de nacht (De Vries)
deel 7 van de stripreeks De Legendariërs